Angamos peut désigner :

Typonymes 
 Punta Angamos, un cap de la péninsule de Mejillones, dans la province d'Antofagasta au Chili ;
 le phare de Punta Angamos au Chili, situé sur la péninsule ci-dessus ;
 l’île Angamos (en espagnol : Isla Angamos), une île située dans la partie australe du Chili ;
 Cerro Angamos, une montagne dans la région d'Aysén, au Chili ;	 
 Avenida Angamos, une avenue de Lima dans le district de Miraflores ;
 Angamos, une station du métro de Lima ;
 Angamos Hill, dans les îles Shetland du Sud ;
 Angamos (Requena), la capitale du district de Yaquerana, dans la province de Requena au Pérou.

Militaire 
 La bataille d'Angamos, une bataille navale décisive entre la Marine péruvienne et la Marine chilienne qui eut lieu le  au large de Punta Angamos, pendant la Guerre du Pacifique (1879-1884).

Plusieurs navires péruviens ou chiliens ont été nommés en souvenir de cette bataille :
 Angamos, un navire de transport de la marine chilienne, coulé en 1928 ;
 , désignation de deux sous-marins de la marine péruvienne :
  ;
 .

Patronymes

Notes et références